Kirsti Pennanen – ex atleta ed ex fondista finlandese non vedente
 Martti Pennanen – attore cinematografico e teatrale finlandese
 Pekka Pennanen – politica finlandese
 Petteri Pennanen – calciatore finlandese, centrocampista